

Bâtiment 

Un fortin militaire est une sorte de petit fort, d'une taille juste suffisante pour abriter quelques hommes, construit en un point stratégique

Patronyme

 André Fortin (1962-2000), dit Dédé Fortin, auteur-compositeur interprète québécois ;
 André Fortin (1981-), homme politique québécois ;
 André-Gilles Fortin (1943-1977), homme politique canadien ;
 Andrée Fortin (1953-2022), sociologue québécoise ;
 Ariane Fortin (1984-), boxeuse canadienne ;
 Arlette Fortin (1949-2009), romancière québécoise ; 
 Augustin Félix Fortin (1763-1832), peintre et sculpteur français ; 
 Bernard Fortin (1957-), acteur québécois ;
 Bertrand Fortin (1945-), universitaire français ;
  ;
 Dominique Fortin (1961-), monteuse et scénariste québécoise ;
 Ernest Fortin (1923-2002), philosophe et théologien américain ;
 Filippo Fortin (1989-), cycliste italien ;
 Fred Fortin (1971-), auteur-compositeur-interprète et musicien multi-instrumentiste québécois ;
 Gérald Fortin (1929-1997), sociologue et écrivain québécois ;
 Hélène Fortin (1959-2008), chanteuse canadienne 
 J.-André Fortin (1937-), biologiste québécois.
 Jean-Baptiste Fortin (1764–1841), homme politique canadien.
 Jean-Baptiste Fortin (1740-1817), géographe français. 
 
 Jean-Marc Fortin (1968-), copilote belge de rallyes et de rallyes-raids ;
 Jean Nicolas Fortin (1750-1831), fabricant français d'instruments scientifiques ;
 Jules Fortin (1868-1942), homme politique français ;
 Julien Fortin (1621-v. 1690), colon français ancêtre des Fortin d'Amérique ;
 Luc Fortin, homme politique ;
 Lucien Fortin (1912-?), homme politique canadien ; 
 Marc-Aurèle Fortin (1888-1970), peintre québécois ;
 Marie-Thérèse Fortin (1959-), actrice québécoise ;
 Mathieu Fortin (1979-), écrivain québécois ;
 Michel Fortin (1947-2011), acteur français ;
 Olivia Fortin (1977-), femme politique française ;
 Philippe Fortin de la Hoguette (1585-1668), écrivain français.
 
 Robbert Fortin (1946-2008), poète et artiste québécois ;
 Thomas Fortin (1853-1933), homme politique canadien ;
 Tony Fortin (1983-), fondateur du site Planetjeux, critique de jeux vidéo ;
 Valentine Fortin (1999-), coureuse cycliste française.

Toponyme

 La Chapelle-Fortin, commune française du département d'Eure-et-Loir ;
 Marc-Aurèle-Fortin, circonscription électorale fédérale canadienne du Québec ;
 Fortin à la couronne, monument suédois de Göteborg ;
 Avenue Fortin, voie belge de Schaerbeek ;
 Mont Joseph-Fortin, mont du parc national de la Gaspésie, au Canada ;
 Réserve écologique Thomas-Fortin, réserve du Québec.

Sport 
  (« le petit fort») est le surnom du stade José Amalfitani et du club de football qui y joue, le Club Atlético Vélez Sarsfield.
Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme québécois